Bide Arm kan verwijzen naar de volgende Canadese plaatsen:

 Bide Arm (plaats), een dorp in het noorden van Newfoundland
 Bide Arm (baai), de zee-inham waaraan dat dorp gevestigd is
 Roddickton-Bide Arm, de gemeente waar dat dorp deel van uitmaakt